Bahnstelle steht für:
 
 eine bestimmte Position einer Umlaufbahn
 eine Bahnstation